Поляки — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена на берегу реки Стебня (правый приток Великой), в 15 км к югу от центра города Остров, восточнее деревни Чертовидово.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)